Jakub Jeřábek (né le  à Plzeň en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au HC Plzeň, il commence sa carrière professionnelle avec cette équipe lors de la saison 2008-2009. Durant son passage avec son équipe formatrice, il a fait de bref passages avec des équipes de la deuxième division tchèque. Il reste avec le HC Plzeň jusqu'en 2016, alors qu'il signe avec le HK Vitiaz, équipe russe évoluant dans la KHL.

Le , il accepte un contrat d'un an avec les Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey.

Le , il est échangé aux Capitals de Washington en retour d'un choix de  tour en 2019.

Le , il signe un contrat de 1 an avec les Oilers d'Edmonton.

Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en retour d'un choix conditionnel de  ronde au repêchage de 2020 .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2008-2009 ||HC Plzeň ||Extraliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || HC Berounští Medvědi || 1. liga || 4 || 0 || 1 || 1 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 ||HC Plzeň ||Extraliga ||37 ||0 ||2 ||2 ||22 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2010-2011 ||HC Plzeň ||Extraliga ||41 ||1 ||6 ||7 ||20 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2010-2011 || HC Slovan Ústečtí Lvi || 1. liga || - || - || - || - || - ||8 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
| 2011-2012 ||HC Plzeň ||Extraliga ||32 ||1 ||3 ||4 ||22 ||10 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2011-2012 || Piráti Chomutov || 1. liga || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || SK Kadaň || 1. liga || 11 || 1 || 4 || 5 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 ||HC Plzeň ||Extraliga ||49 ||2 ||6 ||8 ||44 ||17 ||1 ||3 ||4 ||12
|-
| 2013-2014 ||HC Plzeň ||Extraliga ||47 ||1 ||12 ||13 ||24 ||6 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
| 2014-2015 ||HC Plzeň ||Extraliga ||48 ||7 ||25 ||32 ||40||4 ||0 ||3 ||3 ||8
|-
| 2015-2016 ||HC Plzeň ||Extraliga ||52 ||4 ||29 ||33 ||56 ||11 ||0 ||5 ||5 ||20
|-
| 2016-2017 ||HK Vitiaz ||KHL ||59 ||5 ||29 ||34 ||56 ||4 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
| 2017-2018|| Rocket de Laval||LAH|| 17 ||1 ||10 ||11 ||16||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Canadiens de Montréal||LNH|| 25 ||1 ||3 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Capitals de Washington|| LNH||11 ||1 ||3 ||4 ||0 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 2018-2019 ||Blues de Saint-Louis ||LNH|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio||LAH|| 52 || 6 || 9  || 15 || 28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || HK Vitiaz || KHL ||53 || 10 || 16 || 26 || 38 || 4 || 0  ||1 || 1 || 2
|-
| 2020-2021 || HK Vitiaz || KHL || 46|| 6|| 12|| 18|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || || || || || ||

|37 ||2 ||6 ||8 ||6 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4

Au niveau international 
Il représente la République tchèque au niveau international.

|-
| 2009 ||align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||1 ||1 ||2 ||22 || align=left| place
|-
| 2010 ||align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 || align=left| place
|-
| 2011 ||align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||1 ||7 ||8 ||4 || align=left| place
|-
| 2016 ||align=left| || align=left|Championnat du monde ||8 ||0 ||5 ||5 ||2 || align=left| place
|-
| 2017 ||align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||8 ||0 ||2 ||2 ||4 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2015-2016 : nommé meilleur défenseur de l'Extraliga tchèque.
2016-2017 : participe au Match des étoiles de la KHL.

Références 

Naissance en mai 1991
Naissance à Plzeň
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Capitals de Washington
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022